Be-Bop-a-Lula – brano musicale di Gene Vincent del 1956
Be Bop a Lula – rivista musicale fondata da Red Ronnie pubblicata dal 1986 al 1993
Be Bop a Lula – trasmissione televisiva andata in onda su Italia 1 dal 1984 al 1991
Be-Bop-A-Lula – film del 2018 scritto e diretto da Lee Seong-jae